Tournedos peut désigner :

Alimentation 

 Tournedos, une tranche de filet de bœuf d’un à deux centimètres d'épaisseur ; 
 Tournedos Rossini, un plat à base de tournedos et de foie gras ;

Toponyme 
 Tournedos, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée à Tournedos-Bois-Hubert.
 Tournedos-sur-Seine, commune française de l'Eure.

Homonymie de toponyme